Мордовія 24 — регіональний цілодобовий інформаційний телеканал республіки Мордовія, веде цілодобове мовлення в Саранську і муніципальних районах республіки. Регулярно в ефірі інформаційна програма «Наші Новини», щотижнева підсумкова програма «В центрі уваги», передачі на мордовському (ерзянською та мокшанська) мовами, актуальні інтерв'ю та спецрепортажі, а також інші програми телеканалу «телемережі Мордовії» (10 канал). Ексклюзивні для Мордовії прем'єри світових і вітчизняних кінохітів, видовищні документальні проекти та вічна класика кінематографа.

Історія 
телеканал розпочав своє мовлення 2019 року.

Телепрограми 
 Наши новости
 Наш спорт
 Происшествия
 Плюс-минус
 И снова горько
 Моё родное… Воспитание

Примітки 

Телеканали, запущені 2019
Телеканали Росії